LSA har flere betydninger:

 Law and Society Association
 Law Society of Alberta
 Legal Services Agency
 Lysergic acid amide - et stof tæt beslægtet med LSD
 Lötfrei, schraubfrei, abisolierfrei
 Lighting & Sound America - et underholdningstidsskrift udgivet af PLASA Media Inc
 London Stansted Airport
 LSA, IATA lufthavnskode for Losuia Airport i Papua New Guinea